Компенса́тор (; ; ) -

 1) елемент гідрозахисту електродвигуна заглибного у вигляді гумової камери в сталевому корпусі, який заповнений робочою рідиною електродвигуна і приєднується до його основи.

 2) Оптико-механічний вузол у маркшейдерському чи геодезичному приладі, що містить оптичні деталі і механічні пристосування для їхнього повороту, чи переміщення підвіски; застосовується для відхилення або паралельного зсуву візирних ліній і світлових пучків в оптичних системах.

Розрізняють К., що діють від механічного приводу (застосовуються в оптичних мікрометрах, далекомірах, лазерних покажчиках і ін.) і автоматично діючі під впливом сили тяжіння (застосовуються в нівелірах, теодолітах тощо). Як оптичні деталі, в К., застосовують плоскопаралельні пластинки, клини, лінзи, дзеркала і призми. Автоматично діючі К. мають чутливий елемент (маятник) і додаткові елементи, що перетворять кут нахилу приладу в кут компенсації. У деяких К. чутливий елемент і перетворювач сполучені. Як підвіски маятника, застосовують тонкі металеві дроти, стрічечки, еластичні пружини і тверді елементи, на яких закріплюється оптична деталь. Компенсатором може бути конструкція з рідиною. Різні варіанти підвісок і оптичних деталей, що підвішуються, дозволяють одержувати різні коефіцієнти компенсації. Чутливі елементи всіх діючих К. забезпечуються демпферами. Діапазон роботи К. - область, обмежена найбільшими значеннями кута нахилу приладу, у межах яких відбувається нормальне функціонування маятника (чутливого елемента).

Спорт

 Компенсатор плавучості - елемент спорядження аквалангістів (дайверів), який розподіляє вагу вантажу, полегшує його. Також компенсатор допомагає утримувати рівновагу і створює нейтральну плавучість на будь-якій глибині.

Див. також 

 Компенсація
 Компенсатор висоти
 Компенсатори в трубопроводах
 Компенсатор пульсацій насоса
 Компенсатор тиску — паровий компенсатор ядерного реактора

Література